Xenomorph é o nome artístico de Mark Petrick, originário

da Alemanha.

Este músico primeiramente participou de bandas underground's até começar a produzir dark trance.

Ver também
dark psytrance
trance psicadélico
goa trance
trance

Ligações externas
Site pessoal do músico

Músicos da Alemanha